А́мфорный у́зел () — узел применяли ещё в античном Средиземноморье в качестве «ручки» для переноски амфор, за что и приобрёл своё название. Основными сосудами для хранения и перевозки оливкового масла, зерна, вина и муки были амфоры, которые перевозили, в основном, кораблями. Амфоры устанавливали в песок, потому что дно у них заострённое, что не только обеспечивало сохранность сосудов, но и придавало судам дополнительную остойчивость. Перегружать такие сосуды легче было с помощью верёвок, привязывая их за горлышко специальным узлом, тем более что керамические ручки легко обламывались. Этим же узлом можно привязать бутылку, флягу или любой круглый предмет с утолщённым краем.

В книге узлов Эшли писал о том, что узел впервые был нарисован Родингом в 1795 году. Американские ковбои использовали его как узду для лошадей. В среднюю часть засовывали морду лошади, вторые с центра петли обхватывали морду, длинная петля служила недоуздком, а свободные концы — поводьями. Другое популярное применение узла — закрепление бутылок для охлаждения в воде. 

Вязание узла — сложное, и требует предварительной тренировки.

Способ завязывания 
 Из перехлёстных колышек или рыбацкой петли по Скрягину

 Из глухой петли

 Из бегущего простого узла

 Способ вязки Богатова
 Способ вязки Голдобина — . 
 Способ вязки Голдобина —

Источники

Литература

См. также 
 Список узлов
 Бочечный узел

Ссылки 
 
 http://brvo.narod.ru/articles/56/56_8.htm
 Анимация вязки

Узлы